Heinrich Dembowski ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Dembowski (Politiker), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL Preußen 
 Heinrich Dembowski (Pädagoge) (1812–1901), deutscher Philologe und Pädagoge